Николай Алексеевич Буранов () — советский живописец, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился 22 апреля 1920 года в городе Надеждинске Екатеринбургской губернии в рабочей семье.

В 1937—1939 годах занимается в Свердловском художественном училище. После третьего курса призывается в Красную Армию, где прослужил до конца Великой Отечественной войны.

После демобилизации возвращается к учёбе. Окончив училище, работает в Серове во дворце культуры художником-оформителем. В 1954 году поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1960 по мастерской И. Серебряного с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Хлеб».

После защиты диплома занимался в творческой мастерской Бориса Иогансона. В 1962 году принят в члены Ленинградского Союза художников. Участвовал в выставках с 1960 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые картины, пейзажи, натюрморты. Работал на творческой базе ленинградских художников в Старой Ладоге. Автор картин «Весна» (1965), «Рыбы. Натюрморт», «Цветы. Натюрморт» (обе 1968), «Натюрморт с раками» (1969), «Коршун» (1971), «Налимы» (1972), «На Мсте» (1973), «Олино звено» (1975), «Осенью. Натюрморт» (1977), «Осень перламутровая» (1978), «Под яблоней», «Полевые цветы» (обе 1980), «Белая сирень» (1984) и др.

Скончался 23 ноября 1991 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни от ишемической болезни сердца.

Произведения Н. А. Буранова находятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Японии, Франции, Великобритании и других стран.

Примечания

Выставки

Источники 
 Вьюнова И. Мерой времени. // Ленинградская правда, 1971, 31 декабря.
 Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников 1973 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.7
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.6.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М: Советский художник, 1979. — с.389.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.19.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Мастера советской живописи. Аукцион № 5. — Санкт-Петербург: Галерея «Львиный мостик», 18 февраля 2005. — с.11-12.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.400, 402. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.84.
 Бахтияров, Р. А. Буранов Николай Алексеевич //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.158-159.

Связисты Великой Отечественной войны
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Свердловского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников